Стефан Тешић може да се односи на:

 Стефан Тешић (1998), српски фудбалер
 Стефан Тешић (2001), српски фудбалер